Mosquerito colirrufo puede referirse a:
 El nombre vulgar del ave Terenotriccus erythrurus en Costa Rica
 El nombre vulgar del ave Phyllomyias uropygialis de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología.